Koyote steht für:
 Kojote, englisch Coyote, nordamerikanische Art der Echten Hunde
 Koyote (Band), südkoreanische Band

KOYOTE steht für:
 KOYOTE, eine Polizei-IT-Anwendung zur Konvertierung von Verbindungsdaten der Telekommunikationsbetreiber